A Seleção Portuguesa de Hóquei em Patins é a equipa que representa Portugal, através da Federação Portuguesa de Patinagem, nas diversas competições internacionais, com especial destaque para o Campeonato do Mundo, o Campeonato Europeu e a Taça das Nações.

A seleção portuguesa de hóquei é uma das grandes potências do desporto, tendo o recorde de Campeonatos Europeus conquistados (21) e é a segunda seleção com mais Campeonatos do Mundo vencidos (16, atrás da Espanha). Na soma de todos os troféus, a seleção portuguesa é a que detém mais troféus a nível mundial.

Palmarés

Campeonato do Mundo (16)
 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1960, 1962, 1968, 1974, 1982, 1991, 1993, 2003 e 2019

Campeonato Europeu (21 - Recorde)
 1947*, 1948*, 1949*, 1950*, 1952*, 1956*, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 1987, 1992, 1994, 1996, 1998 e 2016 

As datas com '*' indicam Campeonatos Europeus que corresponderam a Campeonatos do Mundo.

Taça das Nações (19 - Recorde)
 1948, 1949, 1954, 1955, 1956, 1963, 1965, 1968, 1970, 1973, 1984, 1987, 1994, 1997, 2009, 2011, 2013, 2015 e 2019.

Jogos Mundiais (4 - Recorde)
 1981, 1989, 1993 e 2001

Elenco Atual
Seleção convocada para o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins Masculino de 2019.

Melhores Resultados

Histórico de Participações

Campeonato do Mundo

Campeonato Europeus 

Nota: Os Campeonatos Europeus de 1936 e de 1939 a 1956 eram considerados Campeonatos do Mundo.

Ver também
Seleção Portuguesa de Hóquei em Patins Feminino

Ligações externas
Site oficial da Federação de Patinagem de Portugal (FPP) 

Hóquei em patins de Portugal
Seleções desportivas nacionais de Portugal
Portugal